Lunga a következőket jelentheti:

 Lunga, Nyújtód, romániai település román neve
 Lunga, Kunszőllős, romániai település román neve
 Lunga, sziget Skóciában, a Slate-szigetek egyike
 Lunga, sziget Skóciában, a Treshnish-szigetek egyike
 Lunga, nyugat-afrikai hangszer, vállra akasztható dob
 Lunga, a zenemű előadási módjára vonatkozó jel a kottában